El término Makú puede referirse a:

 Lenguas makú, un grupo de lenguas amazónicas en la frontera entre Colombia y Brasil.
 idioma makú una lengua extinta hacia 1970, hablada anteriormente en la frontera Venezuela y Brasil.